Flesh & Blood puede referirse a:

Música
 Flesh and Blood (álbum de Roxy Music) 1980
 Flesh & Blood (álbum de Poison), álbum de estudio de la banda de hard rock Poison
 (Flesh & Blood) The Sacrifice, title track off of the same album
 Flesh & Blood (álbum de Whitesnake), álbum de estudio de la banda de hard rock Whitesnake.
 Flesh of My Flesh, Blood of My Blood by DMX (rapero) 1998
 Flesh, Blood, Wood, Steel by Nigel Dick
 Flesh and Blood, 1971 song by Johnny Cash

Cine
 Flesh and blood Telefilme de 1979.
 Flesh and Blood (película de 1985), una película de aventuras rodada en 1985 y dirigida por Paul Verhoeven.
 My flesh and blood documental del año 2003.
 Saw II: Flesh & Blood 2010.